Il singolare del torneo di tennis Livingston Open 1989, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Brad Gilbert che ha battuto in finale Jason Stoltenberg 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Michael Chang (secondo turno)
 Brad Gilbert (campione)
 Amos Mansdorf (primo turno, ritiro)
 Jim Courier (semifinali)

 Robert Seguso (primo turno)
 Kelly Evernden (primo turno)
 Paul Annacone (secondo turno)
 Ramesh Krishnan (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Livingston Open 1989